Duchowa rewolucja – trzeci album zespołu Izrael, nagrany w studiu RSC w Rzeszowie w 1987 roku.

Pierwotnie Duchowa rewolucja miała zostać wydany jako podwójny album, jednak wytwórnia Arston postanowiła wypuścić tylko jedną płytę w 1987 r. – zatytułowaną Duchowa rewolucja część I. Druga część materiału ujrzała światło dzienne dopiero w 1991 r., kiedy nakładem Fali wyszła kaseta Duchowa rewolucja część II. Całość ukazała się rok później – w 1992 roku – na dwóch kasetach magnetofonowych wydanych przez Silver-Ton. Reedycja kompaktowa ukazała się w 2003 roku nakładem wydawnictwa W moich oczach. 

Płyta była pierwszym polskim wydawnictwem zawierającym muzykę dub; każdy utwór dostępny był w dwóch wersjach – normalnej i dubowej. Był to efekt eksperymentów Roberta Brylewskiego w studiu, podczas miksowania płyty.

Muzyka i słowa: Izrael.

Lista utworów – porównanie

Twórcy – na podst. LP 1987, Duchowa rewolucja część I

Muzycy 
 Sławomir Wróblewski (podpisany jako „DżuDżu”) – bębny
 Tomasz „Żwirek” Żmijewski (podpisany jako „Cichy Smok”) – gitara basowa
 Tomasz Ber (podpisany jako „Lego”) – gitara
 Piotr Subotkiewicz (podpisany jako „Samohut”) – flet, organy
 Robert Brylewski (podpisany jako „Robi”) – śpiew, gitara
 Dariusz Malejonek (podpisany jako „Maleo”) – śpiew, gitara
 Vivian Quarcoo (podpisana jako „Vivian”) – śpiew
 Krzysztof Banasik (podpisany jako „Banan”) – waltornia
 Paweł Szanajca (podpisany jako „Sza-nay”) – saksofon
 Tomasz Budzyński (podpisany jako „Bombadil”) – wokal wspierający

Produkcja i oprawa graficzna 
 realizator nagrania – Bohdan Radziak
 techniczny zespołu – „Partyzant”
 okładka – Robert Brylewski (podpisany jako „Robi”)

Uwagi

Przypisy 

Albumy Izraela
Albumy muzyczne wydane w roku 1987
Albumy muzyczne wydane w roku 1991